Орлиные канюки () — род хищных птиц из семейства ястребиных (Accipitridae).

Состав рода 
Долгое время род Geranoaetus считался монотипическим (единственным его видом называли Geranoaetus melanoleucus). В настоящее время в его состав включают три вида птиц. Все они обитают в Новом Свете, при этом каждый из видов встречается в Южной Америке.

Каждому из видов рода МСОП присвоил охранный статус LC.

Примечания 

Роды птиц
Ястребиные